Illyés Géza (1870–1951) orvos, urológus, sebész
Illyés Géza (1883–1950) romániai magyar történész, református lelkész